Aardrijkskunde
Plaats in Duitsland
 Eschenbach (Württemberg), een gemeente in de deelstaat Württemberg
 Eschenbach in der Oberpfalz, een gemeente in de deelstaat Beieren
 Wolframs-Eschenbach, een gemeente in de deelstaat Beieren

Plaats in Zwitserland
 Eschenbach (Sankt Gallen), een gemeente in het kanton Sankt Gallen
 Eschenbach (Luzern), een gemeente in het kanton Luzern

Personen met de achternaam Eschenbach
 Wolfram von Eschenbach, Duits middeleeuws episch dichter
 Christoph Eschenbach, dirigent, onder andere van het Orchestre de Paris en het Philadelphia Orchestra
  Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916), Oostenrijks schrijfster in de traditie van het poëtisch realisme
 Herman van Eschenbach, in 1324 en 1325 regent van het Prinsbisdom Chur en abt van Pfäfers